Yali bezeichnet

 Yali (Antioquia), Gemeinde im Departamento Antioquia in Kolumbien
 Yali (Mythologie), Mischwesen, siehe hinduistische Mythologie 
 Yali (Volk), ein Volk in der indonesischen Provinz Papua auf Neuguinea
 Yali-Bewegung, politisch-religiöse Bewegung 1946–1955 in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Yalı, osmanische Sommervillen in Holzbauweise am Bosporus
 Jali